NDM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mendi (Etiopia)
 NDM (Network Data Mover) – Prodotto per il trasferimento di dati